Сонин, Алексей:
 Сонин, Алексей Анатольевич (1935—2014) — советский и российский режиссёр, актёр.
 Сонин, Алексей Евгеньевич (род. 1964) — российский телеведущий, специальный корреспондент ДИП «Первый канал». Примечания